Botafogo Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol, sediado na cidade de Buriti Alegre, no estado de Goiás.

Fundado em 1955, o clube tem como suas principais cores, o preto e o branco.

Títulos 

Clubes de futebol de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1955